Blanes is een Spaans/Portugese familie en heeft zich over de hele wereld verspreid. Diverse geloven komen voor in de familie. In Zuid-America zijn diverse bekende schilders en beeldhouwers bekend zoals Juan Manuel Blanes welke beelden heeft vervaardigd voor in de tuin van Het Witte Huis in de Verenigde Staten. De tak uit Amsterdam is onder meer bekend van het paardencircus Blanes dat door Europa reisde en vaak Amsterdam aandeed. Blanes wordt ook gebruikt in het Amsterdams Mokums en betekent een aantal dingen.

Blanes als enkel woord
Blanes wordt gezegd of geschreven als enkel woord, je weet pas hoe het is als je het gezien of ervaren hebt. Deze uitspraak is afgeleid van een uitspraak van circusbaas Blanes.

Bij Blanes van binne mot je komme
Als je het circus niet van binnen had gezien, dan miste je wat. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog ondertekenden gevangenen van de Duitse concentratiekampen hun brieven naar huis met 'Blanes'. De Duitsers begrepen dit niet en lieten het in de brieven staan. Thuis begrepen de mensen dat niets is zoals men ze geschreven had.

Spons van Blanes
Een Mokumse uitspraak is De spons van Blanes of kortweg Blanes. Dit betekent 'leeg' of 'er valt niets te halen'. Ook dit is afgeleid van de circusbaas. Hij stond voor zijn circusgebouw met een emmer en spons, waarmee de paarden schoongemaakt werden. Hij kneep een natte spons uit en zei tegen de toeschouwers dat het bij zijn concurrenten zo leeg was als de spons.

Uitdrukking in het Nederlands